

Hydronyme
 Le Saget est un cours d'eau des Pyrénées

Patronyme 

 Jacques de Saget (1699—1770), mainteneur de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse ();
 Joseph-Marie de Saget (1725—1782), architecte de la province de Languedoc;
 Louis-Marie Saget (1744-1816), industriel et homme politique français ;
 Gabrielle-Victoire-Catherine Dadvisard de Saget (1771—1841), victime de violences perpétrées par Bertrand Barrère de Vieuzac;
 Charles Marie Philibert de Saget (1776—1857), homme politique français;
 Henri Saget (18?—18?), ingénieur géodésien qui effectua la première ascension du pic d'Arriel en 1851;
 Nissage Saget (1810—1880), président d'Haïti;
 Eugène Saget (1813—1875), général français;
 Roger Saget (1913—1963), acteur français;
 Louis Saget (1915—2010), haut fonctionnaire français;
 Jean-Marie Saget (1929—2020), aviateur français;
 Bob Saget (1956—2022), acteur, monteur, producteur, réalisateur et scénariste américain;
 Jérémy Saget (1977—), médecin français;
 Jordane Saget (1980—), artiste français d'art urbain.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme